Toponímia:
 Carson (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus que duu el nom de Rachel Carson (1907-64), biòloga marina, ecologista i escriptora
 Carson (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Carson (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Carson City, capital de l'estat de Nevada, als Estats Units d'Amèrica 
 Carson (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Quadrangle Carson, quadrangle de la cartografia de Venus aprovat per la Unió Astronòmica 
 West Carson, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Alyssa Carson (Hammond, Louisiana, 2001), astronauta i conferenciant estatunidenca 
 Clayborne Carson (1944), professor afroamericà que imparteix història a Stanford 
 Gladys Carson (Leicester, 1903 – Spilsby, 1987), 
 Johnny Carson (1925 - 2005), comediant i escriptor nord-americà 
 Kit Carson o Christopher Carson (Madison, Kentucky, 1809-1868), explorador, agent indígena i resident de la Frontera dels Estats Units
 Lisa Nicole Carson (Brooklyn, Nova York, Estats Units, 1969), actriu estatunidenca 
 Rachel Carson (Springdale, Pennsilvània, 1907 - Silver Spring, Maryland, 1964), biòloga marina i ecòloga estatunidenca
 Scott Carson (1985), futbolista anglès que va jugar al Derby County com a porter 
 Miscel·lània:
 magatzems Carson o Carson, Pirie, Scott and Company Building, edifici
 Regla de Carson, regla general coneguda referent a l'amplada de banda en telecomunicacions